A Night's Adventure – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 A Night's Adventure – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
 A Night's Adventure – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company